Лас Фундисионес има више значења:

 Лас Фундисионес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Фундисионес (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику